Таос () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр округа — Таос. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек.

География 
Таос находится на севере штата. Площадь территории округа — 5708 км².

Округ находится на южных склонах Скалистых гор. В восточной части округа находится гряда Сангре-де-Кристо с горой Уилер высотой 4013 метров. Река Рио-Гранде протекает через ущелье Пикурус. В округе находится , национальные зоны отдыха Уайлд-Риверс и Орилла-Верде, парк штата Кит-Карсон и несколько лыжных курортов.

История 
Индейцы населяли территорию округа с 1350 годов. Испанские исследователи прибыли в 1540 году, церковных приход был основан в 1617 году. Индейцы восставали против правления испанцев несколько раз в 1631, 1680 и 1695 годах. В 1844 году был основан округ Таос в территории Нью-Мексико.

Население 

Согласно данным 2010 года в округе Таос 2 города, 2 деревни, 12 статистически обособленных местностей и резервации Таос и Пикурис. В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 49,2 % мужчин и 50,8 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйств и 8437 семей. Расовый состав: белые — 68,7 %, афроамериканцы — 0,4 %, коренные американцы — 6,2 % и представители двух и более рас — 4,9 %. 55,8 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 20,6 % — жители младше 18 лет, 3,1 % — между 18 и 21 годами, 59,2 % — от 21 до 65 лет и 17,1 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 45,2 лет. На каждые 100 женщин в Таосе приходилось 96,9 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 93,9 мужчины сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 57,0 % представляли собой семьи: 38,3 % совместно проживающих супружеских пар (12,3 % с детьми младше 18 лет); 12,6 % — женщины, проживающие без мужей и 6,0 % — мужчины, проживающие без жён. 43,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,19 человека, а средний размер семьи — 2,85 человека. В одиночестве проживали 36,0 % населения, 11,8 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
Экономика округа основана на туризме и зонах отдыха и добыче молибдена. В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 15,7 % от всего числа семей в Таосе и 21,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико